Загоро́вский — фамилия; имеет женскую форму Загоровская. Известные носители:

 Загоровские — русско-польский дворянский род герба Корчак.

 Загоровский, Александр Иванович (1850 — после 1910) — русский юрист.
 Загоровский, Владимир Павлович (1925—1994) — советский историк, краевед, шахматист; сын П. Л. Загоровского.
 Иероним (Загоровский) (1741—1804) — архимандрит Выдубицкого монастыря РПЦ; ректор Новгородсеверской духовной семинарии.
 Загоровский, Михаил Павлович (1918—1993) — советский шахматист; сын П. Л. Загоровского.

 Загоровский, Павел Леонидович (1892—1952) — психолог, профессор Воронежского пединститута; отец М. П. и В. П. Загоровских.

 Загоровская, Ксения Валдовна (род. 1957) — советская и латвийская журналистка, писательница.

Прочее 
 Загоровский монастырь — мужской монастырь, основанный в селе Волице Владимир-Волынского уезда Волынской губернии.